Гильом Луи Жюльен Карре (Carré; 1777 — 1832) — французский юрисконсульт.

Профессор гражданского процесса в Ренне. Издал: «Analyse de Procédure civile» (Ренн, 1811 — 1812), «Traité et Questions de Procédure» (1819), «Lois de procédure civile» (1824, нов. изд. A. Chauveau, 1841-1843), «Traité du gouvernement des paroisses» (1822, 1824), «Les Lois de l’organisation et de la compétence des juridictions civiles» (1825-1826; нов. изд. V. Foucher, 1841-1843), «Le Droit civil français dans ses rapports avec la juridiction des justices de paix» (1829).

Примечания

Литература 
 

Юристы Франции